Wasserfuhr steht für

 Wasserfuhr (Gummersbach), einen Ortsteil von Gummersbach in Nordrhein-Westfalen
 Wasserfuhr (Wipperfürth), eine Ortschaft von Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen
 historische Wasserleitungen im Schweizer Kanton Wallis, siehe Suone

Familienname:

 August Ferdinand Wasserfuhr (1787–1867), deutscher Militärarzt
 Gerald Wasserfuhr (* 1957), deutscher Musiker und Musikpädagoge
 Hermann Wasserfuhr (1823–1897), deutscher Mediziner
 Julian Wasserfuhr (* 1987), deutscher Jazzmusiker
 Roman Wasserfuhr (* 1985), deutscher Jazzmusiker